Buick Eight n'est pas un modèle mais l'inscription qu'on trouvait sur la calandre et sur les feux arrière de certains modèles de voitures Buick des années 1940 et 1950.

Eight
Automobile des années 1940
Automobile des années 1950